Dinofelis barlowi (en français « chat terrible de Barlow ») est une espèce éteinte du genre Dinofelis. Il a vécu pendant le Pléistocène supérieur en Afrique du Sud.

Caractéristiques 
Il mesurait  de haut et  de long.

Classification 
Comme toutes les espèces de Dinofelis, il appartient à la sous-famille des Machairodontinae, de la tribu des Metailurini.

Références 

  Broom, 1937 : « On some new fossil mammals from limestone caves of the Transvaal », South African Journal of Science, vol. 33, .

Machairodontinae
Carnivore du Pléistocène
Carnivore (nom scientifique)
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 1937
Taxon fossile décrit par Robert Broom